Tabellen nedan visar resultatet av andrakammarvalet 1958.

Rösterna på "Övriga partier" i Göteborgs stad är röster på Vänstersocialistiska Partiet. "Fyrstadkretsen" bestod av Malmö, Lund, Landskrona och Hälsingborg. Observera att Sveriges Kommunistiska Parti inte ställde upp i alla valkretsar, där uppmanades väljarna att rösta på socialdemokraterna.

Källor 
Svenska Dagbladets årsbok 1958

R1958